La trovatella (The Foundling) – film del 1916 diretto da John B. O'Brien
La trovatella (The Brat) – film del 1931 diretto da John Ford